New Canaan – comunità della Nuova Scozia (Canada)
 New Canaan – baranggay di Titay (Filippine)
 New Canaan – comune della contea di Fairfield, Connecticut (Stati Uniti d'America)